Sher Shah Suri, Shere Khan Suri, (1486 - 1545), sultan van het noorden van India;
Shere Khan (Kipling), fictieve tijger in verschillende boeken van Rudyard Kipling.